A Sása településnév jelentései:

Szásza szlovákiai község szlovák neve a Nagyrőcei járásban
Szászpelsőc (Szászi) szlovákiai község szlovák neve a Zólyomi járásban
Szász, Lég község részének szlovák neve a Dunaszerdahelyi járásban